Las Żarski – obszar chronionego krajobrazu w woj. lubuskim, w powiecie żarskim
 Las Żarski (PLH080070) – specjalny obszar ochrony siedlisk w woj. lubuskim, w powiecie żarskim
 Las Żarski – las w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice, objęty Parkiem Krajobrazowym Dolinki Krakowskie

Zobacz też 
 Las Ratyński